



Вулиці 

 Вулиця Дмитра Донцова (Березанка)
 Вулиця Дмитра Донцова (Берислав)
 Вулиця Дмитра Донцова (Дніпро)
 Вулиця Дмитра Донцова (Долинська)
 Вулиця Дмитра Донцова (Житомир)
 Вулиця Дмитра Донцова (Івано-Франківськ)
 Вулиця Дмитра Донцова (Кам'янка)
 Вулиця Дмитра Донцова (Ковель)
 Вулиця Дмитра Донцова (Коломия)
 Вулиця Дмитра Донцова (Луцьк)
 Вулиця Дмитра Донцова (Львів)
 Вулиця Дмитра Донцова (Мелітополь)
 Вулиця Дмитра Донцова (Одеса)
 Вулиця Дмитра Донцова (Оріхів)
 Вулиця Дмитра Донцова (Снігурівка)
 Вулиця Дмитра Донцова (Стрий)
 Вулиця Дмитра Донцова (Суми)
 Вулиця Дмитра Донцова (Херсон)

Провулки 

 Провулок Дмитра Донцова (Кропивницький)
 Провулок Дмитра Донцова (Луцьк)
 Провулок Дмитра Донцова (Оріхів)

Вулиці, названі на честь людей